Devos est un nom de famille courant en Belgique et le nord de la France. En néerlandais de vos signifie littéralement  « le renard » et c'est donc un sobriquet, donné autrefois soit à un homme rusé, soit à celui qui avait les cheveux roux.

Le nom peut être décliné avec l'article décollé De Vos ou sans article Vos.

Patronyme

Devos

De Vos 
L'usage de la majuscule initiale à De est fluctuant (parfois pour le même individu)

Personnage de fiction 
 Devos le Dévastateur, un personnage de l'univers Marvel

Voir aussi 
 , nom de famille apparenté à Devos

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme